

Patronyme 

 Ossian (), barde écossais ;
 Pierre-Ossian Bonnet (1819-1892), mathématicien français ;
 Leland Ossian Howard (1857-1950), entomologiste américain ;
 Ossian Skiöld (1889-1961), athlète suédois.

Toponyme 

 , ville américaine de l’Indiana ;
 Ossian, ville américaine de l’Iowa ;
 Ossian, ville américaine de New York.
 , lac en Écosse.

Titres 

  (1804), opéra français de Jean-François Lesueur.

Autres 
 , groupe musical écossais ;
 , société de jeux vidéo.
